Бриллиантовая лига IAAF 2015 года состояла из 14 однодневных легкоатлетических соревнований, которые проводились с промежутком от нескольких дней до трёх недель.

Легкоатлетическая серия 2015 года стартовала 15 мая в Дохе и закончилась 11 сентября в Брюсселе.

Расписание

Мужчины

Беговые виды

Технические виды

Женщины

Беговые виды

Технические виды

Ссылки 
 Diamond League Meetings

Бриллиантовая лига IAAF
2015 год в лёгкой атлетике